Lourdensi – abitanti di Lourdes (San Paolo)
Lourdensi – abitanti di Nossa Senhora de Lourdes